Гне́динцы () — село в центральной части Варвинского района Черниговской области Украины.

География 
Село расположено на реке Варва и её притоке Рудке, в 8 км от районного центра Варвы.

История 
Село возникло во второй половине XVII века и до 1709 года относилось к Варвинской сотне, когда перешло во владение рода Тарновских.

Есть на карте 1787 года.

В 1862 году во владельческом и козачем селе Гнединцы были церковь, 2 завода и 295 дворов где проживало 1713 человек (819 мужского и 894 женского пола)

В 1911 году в селе Гнединцы проживало 3774 человек (1887 мужского и 1887 женского пола) была Троицкая церковь , земская и церковно-приходская школы.

В 1905 году в селе прошли волнения среди крестьян, в организации которых приняли активное участие Н. Н. Коробка, Д. Т. Рубан.

Инфраструктура 
В селе расположен крупнейший в области газоперерабатывающий завод — Гнединский ГПЗ.

В селе действует три сельскохозяйственных предприятия.

Известные уроженцы 
 Грищенко, Степан Степанович — украинский тенор, народный артист УССР (1978 год).

Примечания

Ссылки и источники 
 История городов и сёл Черниговской области, 1983 г.
 КВКФ, 2007 г.
 

Населённые пункты Варвинского района